Le concile de Paris peut se référer entre autres à :

IVe siècle
 Concile de Paris (361) : condamne Saturnin d'Arles, et l'arianisme, et affirmer leur foi nicéenne

VIe siècle
 Concile de Paris (553) : (550-552), pour juger et déposer l'évêque Saffaracus qui est remplacé par Eusébius
 Concile de Paris (557) :
 Concile de Paris (573) : le 11 septembre le roi franc Gontran réunit un concile à Paris pour tenter de réconcilier ses frères Chilpéric et Sigebert, en guerre à cause du meurtre de Galswinthe, mais sans succès ; la guerre civile reprend de plus belle. Le fils de Chilpéric, Thibert, reprend Tours et Poitiers à la fin de l'année.
 Concile de Paris (576) : (577) pour juger Prétextat, évêque de Rouen, Ragnemod étant évêque de Paris

VIIe siècle
 Concile de Paris (614) :concile dit général, tenu en l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, aujourd'hui église Sainte-Geneviève, tenu du 10 octobre au 18 octobre, sur la discipline 15 décrets dont l'évêque de Paris qui obtient la juridiction exclusive sur les clercs de son diocèse
 Concile de Paris (653) : sous Clovis II

IXe siècle
 Concile de Paris (825) : sous Louis le Pieux, pour la question du culte des images
 Concile de Paris (829) : tenu en juin, par les évêques de quatre provinces, qui publièrent trois séries de canons en vue de sauver l'Église et l'État, à la suite des désordres engendrés du fait de la mort de Charlemagne, et pour approbation du partage des biens entre l'évêque et le chapitre
 Concile de Paris (846) : (847-849) , tenu en février
 Concile de Paris (851) : (853)dit le

XIe siècle
 Concile de Paris (1024) :
 Concile de Paris (1050) :
 Concile de Paris (1074) : au sujet des prêtres concubinaires, protestations violentes contre la loi du célibat ecclésiastique

XIIe siècle
 Concile de Paris (1104) :
 Concile de Paris (1129) : tenu en l'église Saint-Germain-des-Près, en présence du roi, et présidé par Mathieu d'Albane en vue de la réforme de plusieurs monastères dont celui d'Argenteuil, le décret touchant cette dernière abbaye fut confirmé par l'évêque de Paris, le roi et le pape
 Concile de Paris (1147) :
 Concile de Paris (1185) : concile des archevêques , évêques et princes en vue de la croisade
 Concile de Paris (1188) :
 Concile de Paris (1196) :

XIIIe siècle
 Concile de Paris (1201) :
 Concile de Paris (1208) : (1210)
 Concile de Paris (1212) : présidé par le légat Robert de Courçon (?-1218) dans la cathédrale Notre-Dame. Un code de réforme y fut promulgué contenant 20 canons pour les clercs, 27 pour les moines, 21 pour les moniales, 21 pour les évêques 64 pour le règlement de la vie des ecclésiastiques
 Concile de Paris (1215) :
 Concile de Paris (1219) :
 Concile de Paris (1223) : pour remédier aux affaires de Jérusalem et à l'hérésie des Albigeois
 Concile de Paris (1225) :
 Concile de Paris (1226) :
 Concile de Paris (1229) :
 Concile de Paris (1256) :
 Concile de Paris (1260) :
 Concile de Paris (1261) :
 Concile de Paris (1264) :
 Concile de Paris (1281) :

XIVe siècle
 Concile de Paris (1303) : au Louvre 
 Concile de Paris (1303) : un deuxième
 Concile de Paris (1310) : au Louvre
 Concile de Paris (1314) :
 Concile de Paris (1324) :
 Concile de Paris (1334) :
 Concile de Paris (1395) :
 Concile de Paris (1398) : grande assemblée du clergé au sujet du schisme

XVe siècle
 Concile de Paris (1404) :
 Concile de Paris (1405) :
 Concile de Paris (1408) :
 Concile de Paris (1429) : par l'archevêque de Sens concernant sa province

XVIe siècle
 Concile de Paris (1528) : Il condamne les idées de Luther

XVIIIe siècle
 Concile de Paris (1797) :

XIXe siècle
 Concile de Paris (1801) :
 Concile de Paris (1811) : tenu le 17 juin 1811, il était convoqué par Napoléon pour envisager le transfert de l'institution canonique du pape à l'archevêque métropolitain, les prélats décident de soumettre leurs décisions à l'approbation de Pie VII en captivité depuis 1806, en présence de 95 prélats, dont 42 italiens, sous la présidence imposée par l'empereur du cardinal de Joseph Fesch (1763-1839), son oncle, archevêque de Lyon. Partagé entre deux loyalisme: envers le pape et envers l'empereur, aucune conclusion n'est arrêtée. Le 14 juillet Napoléon menace le pape de le faire déposer canoniquement, s'il poursuit s'il poursuit sa politique.

Bibliographie
 Pons Augustin Alletz, abbé Filsjean, chanoine de la cathédrale de Saint-Claude,  Dictionnaires des Conciles, chez Gauthier frères et Cie, Paris, 1829, 559 p.

Notes et références

Catholicisme à Paris
Histoire de Paris